ibn Sahl ist der Familienname folgender Personen:

* Abu Sad al-Ala ibn Sahl (um 940–1000), persischer Mathematiker, Physiker und Optiker
 Ali ibn Sahl Isfahani († 919), persischer Mystiker
 Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari (838–870), persischer Arzt und Gelehrter
 Ibrahim ibn Sahl (genannt al-Andalus; 1212–1251), Dichter 
 Joseph ibn Sahl († 1124), Dichter und Wissenschaftler
 Muhammad ibn Sahl († 956), Dichter 
 Schapur ibn Sahl († 868), persischer Arzt